JBN-TV (Jesus Broadcasting Network) è un canale televisivo honduregno dedicato al cristianesimo in lingua spagnola.

Storia 
Parte della Rete Internazionale delle Famiglie, il canale televisivo è stato fondato dalla Manmin Central Church nel 2000 nella città di Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras. La sede di JBN-TV è nella città di San Pedro Sula, Dipartimento di Cortés, Honduras.

Palinsesto 
Attualmente, JBN-TV è anche il canale satellitare honduregno di maggior copertura nell'attualità internazionale. JBN-TV offre notizie, sport, stile di vita e programmi di intrattenimento tra cui film, documentari, musica, recensioni, interviste ed eventi speciali improntati ai valori del cristianesimo, e particolarmente fa riferimento alla Manmin Central Church, una chiesa evangelica fondata a Seul, Corea del Sud, nel 1982. JBN-TV trasmette attraverso  imprese di Televisione via cavo e 35 canali televisivi in tutta l'America Latina, mentre in Honduras trasmette con un número approssimato di 700 compagnie in tutto il paese in collaborazione con HispanTV

Diffusione 
Nel 2000 JBN TV Canale 39 è stata fondata nella città di Tegucigalpa, successivamente ricevette la possibilità nel 2002 per trasmettere i suoi programmi in tutto il paese. Attualmente, JBN-TV ha più di 35 canali in tutta Honduras, tra cui il canale 51 a San Pedro Sula. Dal maggio 2006 JBN-TV è trasmesso via satellite 806 NEWSKIES raggiungendo più di 700 cavi in Honduras e  in America Latina.

Le frequenze aperte a copertura nazionale sono distribuiti come segue:
Canale 39: Tegucigalpa, M.D.C.
Canale 51: Valle de San Pedro Sula
Canal 54: La Ceiba, Tela e il dipartimento di Atlantida
Canale 52: Danlí, Olancho e settore orientale.
Canale 51: Choluteca e Valle de Angeles
Canale 61: Quimistán, Comayagua e settore centrale

Alcuni dei suoi programmi principali sono la rivista della mattina Buon Giorno America Latina che ha raggiunto alte valutazioni di radiodiffusione pubblica dal 2009, e la sua famosa trasmissione di news internazionali e JBN News in due edizioni, una alle 12 ed una alle 5 nel pomeriggio.

Note

Voci correlate 
 Canal 3 Quimistan
 Manmin Central Church
 Quimistán
 HispanTV

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.manminhonduras.org/

Reti televisive honduregne
Reti televisive religiose
Aziende fondate nel 2000